Die Kanurennsport-Europameisterschaften sind eine internationale Sportveranstaltung im Kanu- und Kajakrennsport. Sie werden momentan vom Europäischen Kanuverband (ECA) organisiert. Erstmals fanden die Europameisterschaften 1933 in der tschechoslowakischen Hauptstadt Prag statt. Damals wurden sie noch unter Führung des Internationalen Kanuverbandes veranstaltet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Meisterschaften 1957 wieder aufgenommen. Die Veranstaltungen fanden immer in den Jahren statt, wenn es keine Kanu-Weltmeisterschaften gab. Nach der EM 1969 in der sowjetischen Hauptstadt Moskau wurden vorerst keine europäischen Titelkämpfe mehr ausgetragen, da die Weltmeisterschaften ab 1970 jährlich stattfanden, mit Ausnahme der Olympischen Sommerspiele, und für die EM kein Platz im Terminkalender blieb. Nachdem am 11. Dezember 1993 der ECA in Rom gegründet wurde, werden seit 1997 wieder Kanurennsport-Europameisterschaften veranstaltet. Seit 2004 im jährlichen Rhythmus.

Veranstaltungen

Medaillenspiegel (seit 1997) 
Im Medaillenspiegel sind alle Medaillen seit der Wiederaufnehme der Europameisterschaften im Jahr 1997 bis einschließlich der Kanurennsport-Europameisterschaften 2018 aufgelistet.

Weblinks 
 canoe-europe.org. Offizielle Website der European Canoe Association (englisch)
 canoeresults.eu: Ergebnislisten der Kanurennsport-Europameisterschaften (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1933